Cholmskij 
 Daniil Dmitrievič Cholmskij, kniaz' dell'epoca di Ivan III

Pagine correlate 

 Cholmskij rajon